Banek ist der Familienname folgender Personen:
 Antun Banek (1901–??), jugoslawischer Radrennfahrer
 Józef Banek (1892–1985), polnischer Gerechter unter den Völkern